Miejscowości w USA:
 Kaukauna – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Kaukauna – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Kaukauna (ang. Kaukauna Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie